Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 1-ї категорії WTA German Open 1999, який відбувся уп'ятдесят п'яте в Берліні (Німеччина), на ґрунтових кортах. Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Звєрєва, яка виступала в парі з Марі П'єрс. У першому колі їх перемогли Брі Ріппнер і Тара Снайдер.

[Александра Фусаї]] і Наталі Тозья виграли титул, у фіналі перемігши пару Яна Новотна і Патрісія Тарабіні з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= А Барна М Вайнгартнер
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04={{nowrap| Ш Граф І Горрочатегі}}
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=7| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Ю Абе Я Кандарр
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Л Горн С Джеясілан
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Блек А-Г Сідо
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=7| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= МДж Фернандес Л Реймонд
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Р Драгомір Ф Лабат
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=64
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Гопманс А Ортуньйо
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К Адамс Ч Рубін
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Г Ді Натале Ф Перфетті
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С Качіч С Фаріна
| RD1-score15-1=63
| RD1-score15-2=63
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= І Спирля К Віс
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Я Новотна П Тарабіні
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=77| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=r

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Л Горн С Джеясілан
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= К Блек А-Г Сідо
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= О Лиховцева А Суґіяма
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Р Драгомір Ф Лабат
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Адамс Ч Рубін
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= І Спирля К Віс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Я Новотна П Тарабіні
| RD3-score01-1=63
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=6| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=77| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Р Драгомір Ф Лабат
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= І Спирля К Віс
| RD3-score04-1=63
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Я Новотна П Тарабіні
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 

 Кваліфікація 
 Сіяні пари 

 Кваліфікувалися 
  Германа ді Натале /  Флора Перфетті

Щасливі лузери 
 ''' Брі Ріппнер /  Тара Снайдер

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 WTA German Open 1999 Women's Doubles Draw

WTA German Open
Тур WTA 1999